George Hainsworth, kanadski profesionalni hokejist, * 26. junij 1895, Toronto, Ontario, Kanada, † 9. oktober 1950. 

Igral je na položaju vratarja za NHL moštvi Montreal Canadiens in Toronto Maple Leafs.

Kariera 
Hainsworth je igral za WCHL moštvo Saskatoon Crescents, preden je prišel v Montreal. Zamenjal je Georgesa Vézinaja, vratarja Canadiensov, ki je umrl za tuberkulozo in je do tedaj igral za klub na vsaki tekmi od sezone 1910/11 do otvoritvene tekme sezone 1925/26, ko se je izkazalo, da je bolezen zanj prevelik zalogaj. Ob njegovi smrti je klub daroval ligi pokal Vezina Trophy za najkoristnejšega vratarja lige. 

Hainsworth je dokazal, da je položaju kos, in je v sezonah 1926/27, 1927/28 in 1928/29 osvojil Vezina Trophy. V sezoni 1928/29 je celo postavil absolutni rekord z 22 shutouti in 0.92 GAA, kar mu je uspelo na samo 44 tekmah. V sezoni 1929/30 je postavil še veljavni NHL rekord, ko je v končnici za Canadiense na ledu brez prejetega gola preživel 270 minut in 8 sekund. S Canadiensi je osvojil Stanleyjev pokal v letih 1930 in 1931. 

V sezoni 1932/33 je bil kapetan Canadiensov in je postal eden od osmih vratarjev v zgodovini NHL, ki so opravljali kapetansko funkcijo. Leta 1933 je bil zamenjan v Toronto Maple Leafs, s katerim se je prebil v finale Stanleyjevega pokala leta 1935.

Pregled kariere 

|-
| Berlin Mavericks
| Minor-ON
| 10/11
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 
| 
|
|
|
|
| 
|
|-
| Berlin Union Jacks
| OHA-Ml.
| 11/12
|
| 4
| 13
| 
| 
| 
| 
| 3.25
| 
|
| 6
| 30
|
|
|
|
| 5.00
|
 |-
| Berlin City Seniors
| OHA-Sr.
| 12/13
|
| 4
| 12
| 
| 
| 
| 
| 3.00
| 
|
| 8
| 35
|
|
|
|
| 4.37
|
|-
| Berlin City Seniors
| OHA-Sr.
| 13/14
|
| 7
| 11
| 
| 
| 
| 
| 1.57
| 
|
| 9
| 31
|
|
|
|
| 3.15
|
|-
| Berlin City Seniors
| OHA-Sr.
| 14/15
|
| 5
| 9
| 
| 
| 
| 
| 1.80
| 
|
| 4
| 19
|
|
|
|
| 4.75
|
|-
| Berlin City Seniors
| OHA-Sr.
| 15/16
|
| 8
| 18
| 
| 
| 
| 
| 2.25
| 
|
| 4
| 18
|
|
|
|
| 3.86
|
|-
| Toronto Kew Beach
| TIHL
| 16/17
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 
| 
|
|
|
|
| 
|
|-
| Kitchener Greenshirts
| OHA-Sr.
| 17/18
|
| 9
| 31
| 
| 
| 
| 
| 3.44
| 
|
| 5
| 10
|
|
|
|
| 2.01
|
|-
| Kitchener Greenshirts
| OHA-Sr.
| 18/19
|
| 9
| 28
| 
| 
| 
| 
| 2.95
| 
|
| 
| 
|
|
|
|
| 
|
|-
| Kitchener Greenshirts
| OHA-Sr.
| 19/20
|
| 8
| 16
| 
| 
| 
| 
| 2.00
| 
|
| 2
| 6
|
|
|
|
| 2.40
|
|-
| Kitchener Greenshirts
| OHA-Sr.
| 20/21
|
| 10
| 22
| 
| 
| 
| 
| 2.20
| 
|
| 1
| 6
|
|
|
|
| 6.00
|
|-
| Kitchener Greenshirts
| OHA-Sr.
| 21/22
|
| 10
| 38
| 
| 
| 
| 
| 3.80
| 
|
| 
| 
|
|
|
|
| 
|
|-
| Kitchener Greenshirts
| OHA-Sr.
| 22/23
|
| 12
| 32
| 
| 
| 
| 
| 2.67
| 
|
| 
| 
|
|
|
|
| 
|
|-
| Saskatoon Sheiks
| WCHL
| 23/24
|
| 30
| 73
| 
| 
| 
| 
| 2.34
| 
|
| 
| 
|
|
|
|
| 
|
|-
| Saskatoon Sheiks
| WCHL
| 24/25
|
| 28
| 75
| 
| 
| 
| 
| 2.65
| 
|
| 2
| 6
|
|
|
|
| 3.00
|
|-
| Saskatoon Sheiks
| WHL
| 25/26
|
| 30
| 64
| 
| 
| 
| 
| 2.11
| 
|
| 2
| 4
| 
| 
| 
| 
| 1.86
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 26/27
|
| 44
| 67
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.47
| 
|
| 4
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.43
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 27/28
|
| 44
| 48
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.05
| 
|
| 2
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.41
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 28/29
|
| 44
| 43
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.92
| 
|
| 3
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.67
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 29/30
|
| 42
| 108
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.42
| 
|
| 6
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.75
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 30/31
|
| 44
| 89
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.95
| 
|
| 10
| 21
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.75
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 31/32
|
| 48
| 110
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.20
| 
|
| 4
| 13
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.60
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 32/33
|
| 48
| 115
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.32
| 
|
| 2
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.00
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 33/34
|
| 48
| 119
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.37
| 
|
| 5
| 11
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.19
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 34/35
|
| 48
| 111
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.25
| 
|
| 7
| 12
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.57
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 35/36
|
| 48
| 106
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.12
| 
|
| 9
| 27
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.99
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 36/37
|
| 3
| 9
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.84
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 36/37
|
| 4
| 12
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.67
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
|}

Kasnejša kariera 
Leta 1961 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL. Leta 1998 ga je časnik The Hockey News uvrstil na seznam 100 največjih hokejistov lige NHL. 

V starosti 55 let je bil 9. oktobra 1950 ubit v avtomobilski nesreči.

Dosežki 
 Absolutni vodja v shutoutih v profesionalni karieri (tako v NHL kot WCHL/WHL); 104 shutouti
 S svojimi 94 shutouti se uvršča na tretje mesto NHL lestvice vseh časov vratarjev po shutoutih, za Martina Brodeurja (101) in Terryja Sawchuka (103).
 Drugi najnižji GAA kariere (1.93) za Alexom Connellom (1.91).
 22 shutoutov v eni sezoni NHL (rekorder)
 0.92 GAA v eni sezoni NHL (rekorder)

Zunanje povezave 
 Statistika na Hockeygoalies.org
 
 
 

Kanadski hokejski vratarji
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Hokejisti Berlin Mavericks
Hokejisti Berlin Union Jacks
Hokejisti Berlin City Seniors
Hokejisti Toronto Kew Beach
Hokejisti Kitchener Greenshirts
Hokejisti Saskatoon Sheiks
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Dobitniki Vezina Trophy